Příjmení Zouhar nosí více významných osobností:

 Jan Zouhar (* 1949) – český filozof
 Josef Zouhar (* 1943) – český římskokatolický kněz
 Vít Zouhar (* 1966) – český vysokoškolský pedagog, muzikolog, hudební skladatel a prorektor Univerzity Palackého v Olomouci
 Zdeněk Zouhar (1927–2011) – český vysokoškolský pedagog, muzikolog a skladatel, dramaturg hudebního vysílání Československého rozhlasu